Het Embassy World Snooker Championship 1998 vond plaats van 18 april tot en met 4 mei 1998 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Ken Doherty was de titelverdediger en bereikte opnieuw de finale. Daarin won John Higgins zijn eerste wereldtitel.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 220.000,-
 Finalist: £ 132.000,-
 Halvefinalist: £ 66.000,-
 Kwartfinalist: £ 33.000,-
 Laatste 16: £ 17.750,-
 Laatste 32: £ 12.000,-
 Hoogste break: £ 19.000,-
 Maximumbreak: £ 147.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 143, 139, 131, 130, 130, 128, 119, 118, 114, 111, 109, 104, 103, 102 - John Higgins
 143, 138, 118, 106 - Jimmy White
 141, 134, 118, 104, 100 - Ronnie O'Sullivan
 141 - Peter Lines
 140, 107 - David Gray
 137, 134, 131, 112 - Ken Doherty
 137 - Dave Harold
 137 - James Wattana
 133, 109 - Stephen Lee
 127, 100 - Matthew Stevens
 124, 117, 109, 108, 108, 104 - Peter Ebdon
 120, 108, 104, 102 - John Parrott
 115, 108, 102, 100 - Anthony Hamilton
 115, 105 - Alfie Burden
 112 - Darren Morgan
 111 - Alan McManus
 105, 100 - Fergal O'Brien
 103, 100 - Mark King
 102 - Mark Williams

Opvallendheden
Er werden in totaal 59 century breaks (100+ punten in één beurt) gemaakt tijdens het World Snooker Championship 1998, een nieuw record dat bleef staan tot het World Snooker Championship 2002.
Winnaar John Higgins maakte gedurende het toernooi veertien centuries, waarmee hij het record van Stephen Hendry uit 1995 (twaalf stuks) verbrak.
Zowel Simon Bedford, David Gray, Quinten Hann, Matthew Stevens, Terry Murphy, Alfie Burden, Peter Lines als Jason Prince debuteerden in 1998 op het World Snooker Championship.
 John Higgins kwam door het winnen van de wereldtitel ook op de eerste plaats van de wereldranglijst. Daarmee verstootte hij Stephen Hendry van die plaats, die tot dat moment acht jaar onafgebroken op één stond.
 Stephen Hendry bereikte voor het eerst sinds 1988 de kwartfinale niet.

1998
Sport in 1998